Годао 214 (G214, 214国道) — китайская автомагистраль общенационального значения Синин — Цзинхун.
Дорога от провинции Цинхай через Тибет и провинцию Юньнань тянется до границы с Бирмой и Лаосом. В районе города Дали трасса пересекает Бирманскую дорогу.

Протяжённость — 3256 км.

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Дороги Китая